Den Begriff Schloss Wolfshagen gibt es in Brandenburg zweimal:

 Schloss Wolfshagen (Prignitz)
 Schloss Wolfshagen (Uckermark)

siehe auch: Wolfshagen